Данву́ди () — фамилия и топоним.

 Данвуди, Гарольд Хэлси (1919—2015) — американский бригадный генерал, сын Хэлси Данвуди.
  (1930—2008) — британский политик.
 Данвуди, Генри Гаррисон Чейз (1842—1933) — американский бригадный генерал.
  (1929—2006) — британский политик, муж Гвинет Данвуди.
  (род. 1938) — британский математик.
  (род. 1964) — британский жокей.
  (род. 1959) — британский политик, дочь Гвинет и Джона Данвуди.
  (1841—1914) — американский бизнесмен.
 Данвуди, Хэлси (1881—1952) — американский полковник, сын Генри Данвуди.
 Данвуди, Энн Элизабет (род. 1953) — американский генерал, первая женщина — полный генерал Армии США, дочь Гарольда Данвуди.

Топоним 
 Данвуди — город в штате Джорджия, США.

Примечания